Нещадименко — українське прізвище.

 Нещадименко Іван Петрович (3 вересня 1885, Сердегівка — 17 квітня 1967) Смоленськ) — український радянський патофізіолог, доктор медичних наук, професор. Брат мікробіолога Марка Нещадименка та актриси Рити Нещадименко.
 Нещадименко Марко Петрович  (2 січня 1869, Сердегівка — 1 жовтня 1942, Київ) — український радянський мікробіолог та епідеміолог, доктор медицини (з 1910 року), професор, член-кореспондент ВУАН по відділу мікробіології (з 1929 року). Брат патофізіолога Івана Нещадименка та актриси Рити Нещадименко.
 Нещадименко Рита Петрівна (5 жовтня 1887, Сердегівка — 25 квітня 1926, Київ) — українська радянська актриса. Сестра мікробіолога Марка Нещадименка та патофізіолога Івана Нещадименка.
 Нещадименко Юхим Петрович  ( 3 листопада 1891 —  27 липня 1979) — поручник Армії УНР, інженер.